Аас — власне ім'я; поширене у вигляді прізвищ.

Відомі носії 
 Тааві Аас (нар. 1966) — естонський політичний діяч.
 Ейнар Аас (нар. 1955) — норвезький футболіст.

Див також 
 Аас (значення)